A50 ou A-50 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire et armes 
 Astra A-50, un pistolet semi-automatique espagnol ;
 Iliouchine A-50, un avion de reconnaissance soviétique.

Jeux 
 Défense indienne, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Informatique 
 ARM Cortex-A50, un processeur d’ARM.

Médecine 
 Syphilis congénitale, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Junkers A 50, un avion de sport allemand.

Autoroutes
  Autoroute espagnole A-50 reliant Salamanque à Ávila ;
  Autoroute française A50 reliant Marseille à Toulon ;
  Autoroute italienne A50, périphérique ouest de Milan ;
  Autoroute néerlandaise A50 reliant Emmeloord à Eindhoven ;
  Autoroute québécoise 50 (A-50) reliant Gatineau à Mirabel ;
  Autoroute suisse A50 , contournement de Glattfelden.

Automobile
 Austin A50 Cambridge, un modèle du constructeur britannique Austin ;
 Toyota Carina série A50, la deuxième génération de la Toyota Carina.

Moto
 BSA A50 Royal Star, une moto du constructeur britannique BSA.

Routes
  Route britannique A50 reliant Leicester à Warrington ;
  Route nord-irlandaise A50 reliant Craigavon à Newcastle.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres